Aanslag op Amsterdam (1577) - mislukte poging tot inname van Amsterdam door Staatse troepen
 Aanslag op Amsterdam (1650) - mislukte staatsgreep gericht tegen de regentenklasse door Willem Frederik van Nassau-Dietz
 Aanslag op het Amsterdams bevolkingsregister - verzetsdaad uit 1943

Zie ook 
 Blokkades van Amsterdam